Danny Groulx (né le  à LaSalle, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il est le pointeur le plus prolifique de la LHJMQ chez les défenseurs avec 332 points.

Carrière de joueur 
Il commença sa carrière junior avec les Foreurs de Val d'Or en 1997-1998. Cette année-là, il aida son équipe à remporter la Coupe du président gagnant ainsi le droit de participer au tournoi de la coupe Memorial. Il répéta ce scénario à 2 autres reprises, soit en 1999 avec le Titan d'Acadie-Bathurst et en 2002 avec les Tigres de Victoriaville. Il ne remporta toutefois jamais la coupe Memorial.

En 2002-2003, il rejoint les Griffins de Grand Rapids de la Ligue américaine de hockey. Il jouera par la suite plusieurs saisons dans la LAH et une en Allemagne. En 2006-2007, il aida les Bulldogs de Hamilton à remporter la coupe Calder.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1997-1998 ||Foreurs de Val-d'Or ||LHJMQ ||63 ||4 ||16 ||20 ||61 ||19 ||1 ||4 ||5 ||18
|-
|1998||Foreurs de Val-d'Or ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| rowspan="2"|1998-1999 ||Foreurs de Val-d'Or ||LHJMQ ||36 ||3 ||26 ||29 ||55 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
||Titan d'Acadie-Bathurst ||LHJMQ ||36 ||2 ||15 ||17 ||51 ||18 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
|1999||Titan d'Acadie-Bathurst ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1999-2000 ||Tigres de Victoriaville ||LHJMQ ||66 ||12 ||55 ||67 ||131 ||6 ||0 ||4 ||4 ||14
|-
|2000-2001 ||Tigres de Victoriaville ||LHJMQ ||72 ||16 ||71 ||87 ||164 ||13 ||2 ||19 ||21 ||46
|-
|2001-2002 ||Tigres de Victoriaville ||LHJMQ ||68 ||29 ||83 ||112 ||165 ||22 ||9 ||30 ||39 ||68 
|-
|2002||Tigres de Victoriaville ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||6 ||2 ||5 ||7 ||10
|-
|2002-2003 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||71 ||3 ||7 ||10 ||52 ||7 ||0 ||1 ||1 ||7
|-
|2003-2004 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||79 ||8 ||13 ||21 ||93 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|rowspan="2"|2004-2005 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||53 ||1 ||11 ||12 ||90 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Moose du Manitoba ||LAH ||16 ||2 ||5 ||7 ||16 ||13 ||1 ||3 ||4 ||14
|-
|2005-2006 ||Huskies de Kassel ||DEL ||51 ||2 ||11 ||13 ||93 ||5 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2006-2007 ||Bulldogs de Hamilton ||LAH ||58 ||0 ||16 ||16 ||62 ||22 ||6 ||6 ||12 ||14
|-
|2007-2008 ||Moose du Manitoba ||LAH ||58 ||4 ||20 ||24 ||32 ||6 ||2 ||1 ||3 ||12
|-
|2008-2009 ||IceHogs de Rockford ||LAH ||80 ||6 ||34 ||40 ||58 ||4 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2009-2010 ||Sharks de Worcester ||LAH ||80 ||14 ||52 ||66 ||80 ||10 ||1 ||6 ||7 ||6
|-
|2010-2011 ||Torpedo Nijni Novgorod ||KHL || 38|| 2|| 23|| 25|| 50||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan=2|2011-2012 || Dinamo Minsk || KHL || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -||
-
|-
| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 20|| 0|| 2|| 2|| 20|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|rowspan=2|2012-2013 || Sharks de Worcester ||LAH || 33|| 4|| 12|| 16|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Wolves de Chicago ||LAH || 13|| 2|| 4|| 6|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Ässät || Liiga || 14 || 1||1 || 2|| 12||  -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 13||1 || 9||10 || 16||4 || 1|| 3|| 4|| 6

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey junior majeur du Québec
 1998, 1999 et 2002 : remporta la Coupe du président avec les Foreurs de Val d'Or (1998), avec le Titan d'Acadie-Bathurst (1999) et avec les Tigres de Victoriaville (2002).
 2002 : récipiendaire du trophée Stafford Smythe
Ligue américaine de hockey
 2007 : remporta la coupe Calder avec les Bulldogs de Hamilton.
 2010 : sélectionné pour le Match des étoiles avec l'équipe Canada.
 2010 : nommé dans la première équipe d'étoiles.
 2010 : récipiendaire du trophée Eddie-Shore.

Notes et références 

Naissance en juin 1981
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Foreurs de Val-d'Or
Joueur du Titan d'Acadie-Bathurst
Joueur des Tigres de Victoriaville
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Kassel Huskies
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Champion de la Coupe Calder
Gagnant du trophée Eddie-Shore
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du Rouen hockey élite 76